Санта Марија Тилтепек има више значења:

 Санта Марија Тилтепек (Сан Педро Топилтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Марија Тилтепек (Тотонтепек Виља де Морелос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику